Greta Valley est une petite localité de la région de Canterbury dans l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Situation 
Elle est localisée à  au nord de la cité de Christchurch en Nouvelle-Zélande.

Toponymie 
Elle fut nommée d’après le nom de la rivière « Greta» située dans le Yorkshire par l’homme de loi sir Charles Clifford et par  Sir Frederick Weld en 1850, mais elle est située à l’est de la rivière  Greta et sur la berge sud de la rivière Waikari.

Lieux d’intérêt 
L’école : Greta Valley School est  l’école locale du district avec un effectif de  en

Voir aussi 

Liste des villes de Nouvelle-Zélande

Notes et références 

Ville en Nouvelle-Zélande
Canterbury
District de Hurunui